Nicolae (slav. Николай, grec. Nicolaus - învingătorul poporului) este un nume de familie sau prenume masculin.

Nume derivate 
Niculae, Nicolau, Nicolaie, Nicoleta, Nicolaas, Nicolaus, Nikolaus, Nicola, Nicolas, Nicolai, Kolia, Niko, Nico, Nick, Nicol, Nicole, Ninel, Nicolà, Niccolò, Nicu, Niels, Níoclas, Néckel, Mykola, Mykolaj, Miklós, Mikuláš, Klaus

Statistici 
În România, în anul 2010 existau aproximativ 811.200 de români care aveau numele Nicolae, Nicoleta sau alte nume derivate din „Nicolae”.
Din aceștia, 523.312 erau bărbați, iar 287.931 erau femei.

Sfinți 
 Nicolae de Mira, episcop din Myra (secolul IV)
 „Nikolaus din Tolentino”, călugăr italian tămăduitor (1245–1305)
 „San Nicola Pellegrino”

Monarhi 
 Nicolae Alexandru (1352-1364)  în Țara Românească 
 Nicolae I al Rusiei (1825–1855) țar al Rusiei
 Nicolae al II-lea al Rusiei (1894–1918) țar al Rusiei

Prinți 
 Prințul Nicolae al României
 Marele Duce Nicolai Nicolaevici al Rusiei
 Marele Duce Nicolai Nicolaevici al Rusiei (1856-1929)
 Marele Duce Nicolai Mihailovici al Rusiei
 Prințul Nicolae al Greciei și Danemarcei
 Nicolae de Roumanie Medforth-Mills

Personalități 
 Nicolae II al Rusiei
 Papa Nicolae I
 Nikolai Basov
 Nikolai Baratov
 Nikolai Berdiaev
 Nikolai Bulganin
 Nikolai Ivanovici Buharin
 Nikolaj Coster-Waldau
 Nicolaus Copernic
 Nicolae Florea
 Nikolai Gogol
 Nikolai Iudenici
 Nikolai Gumiliov
 Nikolai Kun
 Nikolaus Lenau
 Nikolai Lobacevski
 Nicolae de Mira
 Nikolai Mjaskovski
 Nikolai Nebogatov
 Nikolai Nosov
 Nikolai Rimski-Korsakov
 Nikolai Davidenko
 Nikolai Ivanovici Buharin
 Nikolai Buharin (istoric)
 Nikolai Semionov
 Nicolae Sazîkin
 Nikola Tesla
 Nikola I al Muntenegrului
 Nikolaus Otto
 Otto Nicolai
 Nikolaus Joseph von Jacquin
 Nikolai Vavilov
 Nicolae de Wassilko
 Nikolai Zelinski

Personalități din România 
 Nicolae Bălcescu
Nicolae Breban
 Nicolae Ceaușescu
 Nicolae (Nicu) Covaci
Nicolae Dobrin
Nicolae Filimon
Nicolae Gane
 Nicolae Golescu
 Nicolae Grigorescu
 Nicolae Herlea
 Nicolae Ionescu-Pallas
 Nicolae Iorga
 Nicolae Labiș
 Nicolae Kretzulescu
 Nicolae Manolescu
 Nicolae Milescu
Nicolae Paulescu
 Nicolae Păiș
 Nicolae Steinhardt
 Nicolae Titulescu
 Nicolae-Victor Teodorescu
 Nicolae Tonitza
Nicolae Țațomir
Nicolae Țic
Nicolae Xenopol

Personalități din Moldova
Nicolae Botgros
Nicolae Donici

Nume de familie 
 Alexandri Nicolae
 Alexandru Nicolae
 Anton Nicolae
 Bogdan Nicolae
 Cristiana Nicolae
 Dan Nicolae
 Emil Nicolae
 Ion Nicolae
 Jianu Nicolae
 Mihail Nicolae
 Nelu Nicolae
 Șerban Nicolae

Vezi și 

 Nico (prenume)
 Nicola (nume)
 Nicole (prenume)
 Nicolai (nume)
 Nicolaie (nume)
 Nicolas (nume)
 Nicolau (nume de familie)
 Nicolescu (nume de familie)
 Nicolaescu (nume de familie)

 Nicu (nume)
 Nicușor (prenume)
 Niculae (nume)
 Niculescu (nume de familie)

 Necula (nume de familie)
 Neculae (prenume)
 Neculai (nume)
 Neculce (nume)

 Nicolina (dezambiguizare)
 Nicolești (dezambiguizare)
 Nicolaevca (dezambiguizare)
 Nicula (dezambiguizare)
 Niculești (dezambiguizare)

 Nicolinț — caută „Nicolinț”
 Neculiță — caută „Neculiță”

 Nicoleni
 Niculițel
 Nicolaești
 Nicolscoe

 Listă de zile onomastice
</div>

Note 

Nume proprii
Prenume masculine
Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane